Il singolare del BMW Open 1985 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Joakim Nyström ha battuto in finale Hans Schwaier 6-1, 6-0.

Teste di serie

  Andrés Gómez (primo turno)
  Joakim Nyström (campione)
  Libor Pimek (secondo turno)
  Miloslav Mečíř (quarti di finale)

 Juan Aguilera (secondo turno) 
 José Luis Clerc (semifinali) 
 Jan Gunnarsson (primo turno) 
 Hans Schwaier (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMW Open 1985